Csehország
 Švihov, település a Klatovyi járásban
 Švihov, település a Rakovníki járásban
 Švihov, Drslavice településrésze a Prachaticei járásban
 Švihov, Miřetice településrésze a Chrudimi járásban